Тимшер:

 Тимшер (Тимшор) — река в Пермском крае, приток Южной Кельтмы.
 Тимшер (Тимшир, Тимшера) — река в Республике Коми, приток Вычегды.
 Тимшер — посёлок в Усть-Куломском районе Республики Коми.
 Тимшер — сельское поселение в Усть-Куломском муниципальном районе Республики Коми.